Червона королева - персонаж твору Льюїса Керрола Аліса в Задзеркаллі
 Гіпотеза Червоної Королеви - еволюційна гіпотеза
 «Червона королева» - російсько-українська гостросюжетна мелодрама 2015 року, в основі якої лежать факти з біографії відомої радянської манекенниці Регіни Збарської.